Eritreakrieg meint:

  Eritreakrieg (1886–1889)
 Eritreischer Unabhängigkeitskrieg